Molnár Gergely
 Molnár Gergely (?–1564) protestáns tanár
 Molnár Gergely (1950) zenész, esztéta, lemezlovas
 Molnár Gergely Kassák Lajos-díjas író

hasonló nevűek
 Molnár Gergely András (1897–2006) az egyik leghosszabb életű magyar férfi, I. és II. világháborús veterán